El tackleo es un anglicismo, tomado de los deportes de contacto, consiste en realizar un movimiento reglado para impedir que su rival lleve a cabo lo que pretende hacer. Puede hacer referencia a:

 Tackle movimiento usado en el rugby para derribar al oponente.
 Barrida movimiento usado en el fútbol para recuperar el balón o evitar un disparo.
 Tackleador posición de juego en el fútbol americano y fútbol canadiense que se caracteriza por emplear el movimiento.